Puchar Norwegii w piłce siatkowej mężczyzn – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, organizowane corocznie od sezonu 1972/1973 przez Norweski Związek Piłki Siatkowej (Norges Volleyballforbund) dla norweskich męskich klubów siatkarskich.

Pierwszym triumfatorem w rozgrywkach był klub . Jak dotychczas najwięcej razy (jedenastokrotnie) w Pucharze Norwegii triumfował klub  (wliczając osiągnięcia klubów Ulriken VBK oraz Nyborg VBK).

Nazwy 
 1972-1990 – Norgescupen
 od 1990 – Norgesmesterskap

Triumfatorzy

Bilans klubów 

1 Klub występował także pod nazwami Ulriken VBK oraz .

Zobacz też 
 Mistrzostwa Norwegii w piłce siatkowej mężczyzn

Bibliografia 
 
 
 

!